Por atentado de Mánchester se puede entender cualquiera de los siguientes atentados terroristas ocurridos en la ciudad británica de Mánchester:
 Atentado de Mánchester de 1992, causado por el IRA Provisional;
 Atentado de Mánchester de 1996, causado por el IRA Provisional;
 Atentado de Mánchester de 2017, reivindicado por Estado Islámico.